Ранк — фамилия. Известные носители:
 Ранк, Жорж Жозеф (1898—1973) — французский инженер и изобретатель.
 Ранк, Йозеф (1833—1912) — чешский лексикограф и славист.
 Ранк, Отто (1884—1939) — австрийский психоаналитик, один из ближайших учеников и последователей З. Фрейда.